Трещиха — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Владельческая русская деревня Трещиха (Александровка) была основана во второй четверти XIX века на месте слияния реки Багай (Первая Хмелевка) и оврага Первый Потапов. В 1830-е годы здесь насчитывалось от 5 до 20 дворов.

К 1861 году Трещиха принадлежала помещику Жарскому; господский двор расположился рядом, на территории нынешнего посёлка Водник. После реформы населённый пункт вошёл в Александровскую волость Саратовского уезда. К 1911 году здесь открылась церковно-приходская школа, находилось 46 домохозяйств, в которых проживало 107 мужчин и 104 женщины.

После революции деревня относилась к Александровской волости Саратовского уезда, некоторый период входила в состав Хмелевского сельсовета. В августе 1941 года здесь находилось 43 домохозяйства. В поздние советские годы деревня являлась частью Багаевского сельсовета Саратовского района, в 1987 году в ней проживало около 110 жителей.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена на юге Саратовского района. Расстояние до административного центра села Багаевка - 4 км по просёлочной дороге, до областного центра составляет 15 км. С областным центром Трещиха связана автодорогой с твёрдым покрытием. 
Климат
Климат в деревне умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Трещихе — 6,7 °C. Среднегодовая норма осадков — 417 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 23 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, в среднем 42 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне Трещиха две улицы: Нагорная и Центральная. К населённому пункту относятся территории двадцати садовых некоммерческих товарищества.

Население

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки  
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Багаевского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района